NGC 6725 (другие обозначения — PGC 62692, ESO 183-36, AM 1857-535) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Телескоп.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6725
Телескоп (созвездие)